Тимошово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Тимошово — деревня в Волоколамском районе Московской области.